Moiano (band), Belgische popgroep (2000-2011).
 Moiano (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Benevento (regio Campanië).